Il y eut deux batailles de Lincoln qui se déroulèrent toutes deux au Moyen Âge, dans la ville de Lincoln en Angleterre :

 La première bataille de Lincoln, le  ;
 La seconde bataille de Lincoln, le .